Velp, régebben önálló település Hollandiában, ma Rheden része
Velp, a belga Demer folyó mellékfolyója